Geografia: 
 Kingston, capital de Jamaica
 Kingston (Norfolk), capital de l'illa Norfolk, territori australià
 Kingston (Ontàrio), població canadenca de la província d'Ontàrio
 Kingston upon Thames (districte), districte londinenc
 Estats Units:
 Kingston (Califòrnia), població de l'estat de Califòrnia
 Kingston (Geòrgia), població de l'estat de Geòrgia
 Kingston (Illinois), població de l'estat d'Illinois
 Kingston (Louisiana), població de l'estat de Louisiana
 Kingston (Maryland), població de l'estat de Maryland
 Kingston (Massachusetts), població de l'estat de Massachusetts
 Kingston (Michigan), població de l'estat de Michigan
 Kingston (Minnesota), població de l'estat de Minnesota
 Kingston (Missouri), població de l'estat de Missouri
 Kingston (Nova Hampshire), població de l'estat de Nova Hampshire
 Kingston (Nova Jersey), població de l'estat de Nova Jersey
 Kingston (Nova York), població de l'estat de Nova York
 Kingston (Ohio), població de l'estat d'Ohio
 Kingston (Oklahoma), població de l'estat d'Oklahoma
 Kingston (Pennsilvània), població de l'estat de Pennsilvània
 Kingston (Rhode Island), població de l'estat de Rhode Island
 Kingston (Tennessee), població de l'estat de Tennessee
 Kingston (Texas), població de l'estat de Texas
 Kingston (Utah), població de l'estat de Utah
 Kingston (Washington), població de l'estat de Washington
 Kingston Mines, població de l'estat d'Illinois
 Biografies:
 Kofi Kingston (1981), lluitador ghanès
 Morgan Kingston (Wednesbury, Nottinghamshire, 1881 - Londres, 1936), tenor anglès